

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 10 podstawowych
 Lipinki – część miasta Koronowo
 Lipinki – część wsi Misie w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Lipinki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie
 Lipinki – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Lipinki – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź
 Lipinki – część wsi Dołhobrody w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hanna
 Lipinki – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława
 Lipinki – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Lipinki
 Lipinki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Lipinki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Wołomin
 Lipinki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec
 Lipinki – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń
 Lipinki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski

Inne 
 Lipinki – przystanek kolejowy w Lipinkach, w województwie warmińsko-mazurskim
 Lipinki – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim
 Lipinki – gromada w powiecie gorlickim
 Lipinki – gromada w powiecie nowomiejskim
 Lipinki – gromada w powiecie świeckim
 Lipinki – gromada w powiecie wschowskim

Białoruś 
 Lipinki – wieś w rejonie brzeskim obwodu brzeskiego
 Lipinki – przystanek kolejowy w ww. wsi

Zobacz też 
 Dolina Lipinki, Lipinki Szlacheckie, Lipinki Łużyckie, Nadleśnictwo Lipinki